Baito, bivacco alpino
Baito, antico caseificio
Baito, confusione, casino

Persone
Aldo Baito, ciclista italiano (1920)